Ernst Schneller ist der Name folgender Personen:

* Ernst von Schneller (1847–1921), österreichischer Generalmajor
 Ernst Schneller (1890–1944), deutscher Lehrer und Politiker (KPD), MdR
 Ernst Schneller (Ingenieur) (1901–1986), deutscher Ingenieur und Pädagoge

Siehe auch:
 Ernst Schneller (Film), deutscher Spielfilm von Rudi Kurz (1977)
 Ernst-Schneller-Medaille, Auszeichnung der Gesellschaft für Sport und Technik der DDR
 Ernst-Schneller-Preis, Auszeichnung der Gesellschaft für Sport und Technik der DDR